Dans la mythologie grecque, Hygie est la déesse de la santé et de l'hygiène.
 En astronomie, (10) Hygie est un astéroïde.